Günter Neumann (piosenkarz)
 Günter Neumann (językoznawca)